Il gruppo della fosfosiderite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della fosfosiderite 
 Kolbeckite
 Metavariscite
 Fosfosiderite

Note 

Fosfosiderite